A Good Times cím jelentései:

Good Times, Elvis Presley 1973-as albuma
Good Times, a Chic együttes 1979-es dala
 Good Times amerikai televíziós sorozat